Rhipidoxylomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Mamajev 1964. Rhipidoxylomyia ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Rhipidoxylomyia